The Big Short steht für:

 The Big Short: Inside the Doomsday Machine (dt. The Big Short: Wie eine Handvoll Trader die Welt verzockte), Sachbuch von Michael Lewis (2010)
 The Big Short (Film), US-amerikanische Verfilmung des Buches, von Adam McKay (2015)